Димитри Клайс (; род. , в Генте, Бельгия) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий за команду мирового тура «».

Достижения 

 2007
 1-й — Этап 5 (КГ) Volta a Lleida 
 5-й - Giro delle Regioni — Генеральная классификация
 2008
 1-й  Чемпион Бельгии — Групповая гонка 
 7-й - Grand Prix des Marbriers
 2009
 1-й  Чемпион Бельгии — Групповая гонка 
 2010
 3-й - Grand Prix des Marbriers
 7-й - Ronde Pévéloise
 9-й - Тур Пястовского пути — Генеральная классификация
 9-й - Тур Словакии — Генеральная классификация
 2012
 3-й - Омлоп Хет Ниувсблад U23
 6-й - Флеш Арденны
 8-й - Зеллик — Галмарден
 2013
 1-й - Омлоп Хет Ниувсблад U23
 3-й - Флеш Арденны
 2014
 1-й - Dwars door de Vlaamse Ardennen
 1-й - Омлоп Хет Ниувсблад U23
 2-й - Circuit de Wallonie
 2015
 1-й  Тур Нормандии — Генеральная классификация
 1-й  — Очковая классификация
 1-й  — Этап 2
 1-й - Международный велотрофей Йонга Мар Мудига
 1-й - Grand Prix de la ville de Pérenchies
 1-й — Этап 4 Тур Хорватии 
 2-й - Гран-при Импанис–Ван Петегем
 2-й - Ster van Zwolle
 2-й - Тур Лимбурга
 2-й - Dwars door de Vlaamse Ardennen
 2-й - Гран-при Ефа Схеренса
 2-й - Омлоп Хет Ниувсблад U23
 2-й - Дуо Норман (вместе с Оливером Пардини)
 4-й - Париж — Аррас Тур — Генеральная классификация
 1-й — Этап 1 (КГ)
 4-й - Гент — Вевельгем U23
 5-й - Circuit de Wallonie
 7-й - Circuit des Ardennes — Генеральная классификация
 7-й - Флеш Арденны
 2016
 1-й - Гран-при Ефа Схеренса
 1-й — Этап 3 Тур Валлонии
 2-й - Международный велотрофей Йонга Мар Мудига
 4-й - Гран-при Марсельезы
 4-й - Дрёйвенкурс Оверейсе
 6-й - Халле — Ингойгем
 8-й - Тро-Бро Леон
 9-й - Тур Фландрии
 9-й - Полинорманд
 10-й - Гран-при Пино Черами
 2017
 5-й - Дварс дор хет Хагеланд
 5-й - Такс Про Классик
 7-й - Полинорманд
 2018
 1-й  - Четыре дня Дюнкерка
 2-й - Гран-при Валлонии
 10-й - Гран-при Марсельезы

Статистика выступлений

Гранд-туры

Ссылки 
 Клайс, Димитри  на FirstCycling 

Велогонщики Бельгии